Гаррідо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Аура Гаррідо — іспанська актриса
 Луїс Гаррідо — гондураський футболіст
 Хорхе Торельо Гаррідо — президент Гватемали
 Хосе Марія Рохас Гаррідо — в. о. президента Сполучених Штатів Колумбії
 Хуан Карлос Гаррідо — іспанський футбольний тренер
іспанські прізвища